Uhm Jung Hwa 2 — второй студийный альбом южнокорейской певицы и актрисы Ом Чон Хвы. Был выпущен в январе 1996 года лейблом Samsung.

Список композиций

Примечания 

Альбомы 1996 года
Альбомы на корейском языке